Mate je lahko:

 Mate, moško osebno ime
 Mate, priimek več znanih ljudi 
 Mate, južnoameriški čaj
 Mate, rastlina Ilex paraguariensis